Эрик де Божё (; ум. 1270, под Тунисом), сеньор д'Эрман — маршал Франции, называемый историками маршалом Эрманом.

Биография 

Происходил из линии Монпансье дома де Божё. Второй сын Гишара де Божё, сеньора де Монпансье, и дофины Катрин Овернской, брат коннетабля Франции Эмбера де Божё и великого магистра ордена тамплиеров Гийома де Божё.

Имя Эрик, или Эррик (Herric, Erric), представляет собой местный диминутив имени Анри (Henri, Henricus).

Унаследовал от матери шателению Эрман (Herment, Hermenc), которую отец передал ему в апанаж. В 1245 году в связи с этим именуется как domicellus, dominus de Hermento. Согласно Амбруазу Тардьё, носил герб Божё-Монпансье, в который была добавлена зубчатая черная внешняя кайма (brisées d'une bordure denchée de sable). Фердинан Ларош-Лакарель пишет, что его герб был на заднем плане усеян черными брусками и имел черную внешнюю кайму (semé de billettes de sable sur le fond et d'une bordure aussi de sable). Отец Ансельм не приводит изображения или описания его герба.

В пользу Эрика де Божё Людовик IX возвел шателению Эрман в ранг баронии.

В феврале 1255 обещал своему кузену Гишару де Божё возмещение убытков по залогу, внесенному тем Анри де Курансу, бальи Макона, для выкупа военнопленного Амблара де Шалона. В этом акте обозначен как сын Гишара, сеньора де Монпансье и Монферрана.

В марте того же года под именем Анри де Божё, дамуазо, сеньора д'Эрмана, передал виконту Раулю де Ларош-д'Агу сеньории Саль-ле-О, Саль-ле-Ба, Нёфонтен, Айель, Ла-Совард, Нардон, Ла-Файоль и доходы с них. Виконт принял их как фьефы и принес оммаж.

В 1262 году дал обязательство сиру де Бурбону по долгам своего вассала Лопена де Моссенья.

В качестве маршала Франции упомянут в генеалогиях Андре Дюшена и Кристофа Жюстеля, а позднее у Этьена Балюза, на «Генеалогическую историю Овернского дома» которого ссылаются отец Ансельм и секретарь Пинар, относящий его назначение маршалом к 1265 году.

В 1267 году, готовясь отправиться в крестовый поход, предоставил городу Эрману коммунальную хартию привилегий и вольностей.

В октябре 1269 договорился с графом Рено де Форе и его женой Изабо, дамой де Божё, о разделе наследства своего бездетного двоюродного брата Гишара V, сира де Божё, получив землю Пуйи.

Участник Восьмого крестового похода. Умер во время осады Туниса вместе со своим кузеном Бернаром VII де Латур-д'Овернем и Луи де Монферраном.

В период баронства Эрика Альфонс де Пуатье послал во все свои владения инквизиторов, с целью возмещения ущерба, который мог быть нанесен его агентами. В Овернь, переданную ему Людовиком VIII в апанаж в 1225 году, были посланы братья-минориты Юг из Этампа и Одон Парижский, а также клирик Эсташ де Мизи. Их отчеты о реституциях датированы 1260—1266 годами.

Семья 

Жена (10.1262): Альденгарда (Алангарда) д'Обюссон (ок. 1245 — ок. 1290), дама дю Пюи-Массинья, дочь виконта Ги II д'Обюссона и Ассайиды (Алисы) де Комборн. Брак бездетный. Вторым браком в 1271 году вышла за Гийома II, сеньора де Ларош-д'Агу и де Марсийя

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
  
 
 La Roque L. de, Catalogue historique des généraux français. — P.: Desaide, 1896, p. 22
  

Маршалы Франции
Участники Восьмого крестового похода
Дом де Божё